Cichy Potok (dopływ Dunajca)
 Cichy Potok (dopływ Kamiennej)
 Cichy Potok (dopływ Rychlika)

Zobacz też